Екатерина Матвеевна Шабалина (около 1880, г. Челябинск, Челябинский уезд, Оренбургская губерния — 12.06.1968, г. Челябинск, Челябинская область, РСФСР, СССР) — русская женщина, мать десятерых детей . Кавалер ордена «Мать-героиня», удостоена одноимённого почетного звания.

Биография 
Екатерина Матвеевна Шабалина родилась около 1880 года, в городе Челябинске. Происходит из мещан. В начале XX века вышла замуж за Шабалина Ермолая Антоновича (около 1880 — 18.03.1966), который приехал к ней свататься. Муж владел шорно-седельной мастерской, которая досталась ему от отца, Антона Титовича Шабалина. Их дети внесли определённый вклад в историю государства, удостоены высоких государственных наград.

Сыновья Е. М. Шабалиной в порядке рождаемости:
 Лев Ермолаевич Шабалин (март,1904 — 26.06.1973) — обмуровщик, активный участник стройки ЧГРЭС. За свои трудовые заслуги приказом Президиума ВС СССР от 02.03.1954 награждён орденом Трудового Красного знамени. Во времена советской власти изменил имя со Льва на Леонид.
 Николай Ермолаевич Шабалин (1915 г.р.) — был награждён орденом Красной Звезды после того как, 27 марта 1942 года 2 стрелковая дивизия 418 стрелковый полк выиграл наступательный бой за деревню Суховка Юхновского района Смоленской области. Сержант Шабалин Николай Ермолаевич получил задание от командования батальона: совместно с преданным ему красноармейцем Кошелевым Н. П. под сильным пулеметным огнем вплотную подползти к огневой точке противника. Пренебрегая опасностью, сержант Шабалин выждав удобный момент, бросился в атаку. Расчет немецкого пулемета бежал, оставив пулемет и 5 магазинов с патронами. Присоединившись к подоспевшим частям сержант Шабалин вновь ринулся в бой. Гитлеровцы отступили, оставив несколько снежных завалов и 5 блиндажей. В числе трофеев захвачены были: винтовки, гранаты, 40 одеял и другое имущество. Взят в плен 1 унтер-офицер. На поле боя противник оставил до 50-ти трупов солдат и офицеров. Успех этой операции, бесспорно, был обеспечен подвигом Шабалина Николая Ермолаевича.
 Григорий Ермолаевич Шабалин (1915 — 30.05.1944) — ефрейтор. В июле 1941 года поступил на фронт в составе 313 стрелковой дивизии 32 армии Карело-Финского фронта, дослужился до звания ефрейтора (командира отделения). В июле 1942 года, за время пребывания на фронте, тогда ещё простой красноармеец Шабалин показал безграничную любовь и преданность Социалистической Родине и партии Ленина-Сталина. В борьбе с фашистскими захватчиками показывал образцы мужества и отваги. Отличный лидер и мужественный разведчик. За успешное выполнение боевых заданий и проявленную при этом отвагу и смелость Шабалин получил от командования частью 8 благодарностей и медаль «За отвагу». Посмертно награждён орденом Красной Звезды (1944). Член ВКП(б).
 Петр Ермолаевич Шабалин (около 1920 г.р.)
 Виктор Ермолаевич Шабалин (1922—1991) — старший сержант танковых войск. Кавалер трех медалей «За отвагу» и ордена Красной Звезды.

Дочери Е. М. Шабалиной:
 Антонина Ермолаевна Шабалина (02.08.1927 г. −30.09.2012 г.) — Старший товаровед, труженик тыла, ветеран Труда. Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».
 Варвара Ермолаевна Шабалина (около 1925—02.02.2004) — заместитель директора по хозяйственной части школы № 9 г. Челябинск, ветеран Труда. Постановлением бюро Челябинского областного комитета КПСС, исполнительного комитета Челябинского областного Совета депутатов трудящихся и Челябинского областного совета профсоюзов от 25 сент. 1970 г. награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». Делегат XXV и XXVI съездов КПСС.
 Лидия Ермолаевна Шабалина
 Таисия Ермолаевна Шабалина
 Анастасия Ермолаевна Шабалина

Екатерина Матвеевна за свой героический материнский подвиг приказом Президиума ВС СССР удостоена почетного звания «Мать-героиня», c награждением одноимённым орденом. Прожила всю жизнь в Челябинске, скончалась 12 июня 1968 года. Похоронена на Успенском кладбище города Челябинск.

Награды 
Почетное звание «Мать-героиня»:

 орден «Мать-героиня»
 грамота Президиума ВС СССР

Примечания 
1.Шабалин Виктор Ермолаевич: истории героя.

2.База данных по защитникам Отечества, погибшим на территории Республики Карелия в 1941-1944 гг.

3.Книга памяти Челябинской области.

4.Музейный комплекс "Дорога памяти'//Шабалин Григорий Ермолаевич

5.Бессмертный полк. Челябинск. Шабалин Николай Ермолаевич

6.Бессмертный полк. Челябинск. Шабалина Екатерина Матвеевна
Персоналии по алфавиту Удостоенные звания «Мать-героиня» Похороненные на Успенском кладбище (Челябинск)
Женщины СССР
Женщины СССР в войнах
Родившиеся в Челябинске
Умершие в Челябинске
Умершие 12 июня
Умершие в 1968 году
Умершие в Челябинской области